Лаццарони — неапольская беднота
 Лаццарони — неформальное объединение американских ученых середины XIX века.